Bassi kan syfta på:
 Bassi – ett efternamn samt personer med namnet
 Bassi (krater) – en krater på Venus
 Bassi Department – ett departement i Burkina Faso